
429-й мотострелковый орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого полк имени Кубанского казачества — тактическое формирование Сухопутных войск СССР и Сухопутных войск Российской Федерации. Находится в составе 19-й мотострелковой дивизии.

Условное наименование на момент расформирования — Войсковая часть № 01860 (в/ч 01860). Сокращённое наименование — 429 мсп.

Дислоцировался полк в городе Владикавказ до 1995 года, затем переведён в г. Моздок.

История 
429-й мотострелковый полк ведёт историю от 315-го стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии.

В 1957 году 315-й стрелковый полк переформирован в 429-й мотострелковый полк в составе 92-й мотострелковой дивизии с сохранением преемственности, наград, исторического формуляра, боевой славы и боевого знамени полка.

30 марта 1991 года полку присвоено «имени Кубанского казачества» и полное наименование стало звучать как 429-й мотострелковый орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого полк имени Кубанского казачества.

В 1990-е годы полк принимал участие в Первой чеченской войне. Затем принимал участие в отражении нападения на Дагестан и во Второй чеченской войне, где принимали участие во взятии населённого пункта Горагорский.

429-й мотострелковый полк участвовал в конфликте на территории Южной Осетии в 2008 году, где потерял 1 убитым, 30 человек ранеными, из которых двое — ранены непосредственно в бою.

9 мая 2021 года парадный расчёт полка участвовал в Параде Победы во Владикавказе.

Отличившиеся воины 
  старший лейтенант Чагин, Алексей Михайлович, командир разведывательного взвода

Примечания

Литература

Ссылки 
 Боевой путь 315-го сп на сайте «Память народа»

Мотострелковые полки Российской Федерации
Мотострелковые полки СССР
Воинские части и формирования, расформированные в 2009 году
Воинские части и формирования, созданные в 2020 году
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании